Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2012 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 29. März bis 1. April 2012 im BK Wetschernjaja Moskwa in Luhansk stattfand.

Ukrainische Meisterin wurde Natalija Kossjak, die im Finale die 16-jährige Marija Pudowkina mit 4:0 besiegte. Den dritten Platz belegten Wlada Kosterina und Oleksandra Chomitschewa. Titelverteidigerin Anna Kotljar nahm nicht teil.

Bei den Herren setzte sich Pawlo Radionow im Endspiel gegen Maksym Jakowljew mit 6:2 durch. Iwan Pawenko und Wadym Korjahin kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war Jaroslaw Tarnowezkyj, der in diesem Jahr nicht teilnahm.

Herrenturnier

Modus 
Die 66 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
64 Spieler (2 Sieger der Hauptrunde und 62 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
4 Spieler (2 Verlierer der Hauptrunde gegen 2 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (2 Sieger der 1. Verliererrunde und 30 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 11 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|}

1. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (3 Siegerinnen der Hauptrunde und 5 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
7 Spielerinnen (Verliererinnen der Hauptrunde gegen Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Verliererrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2012
Billardveranstaltung 2012
Billardturnier in Luhansk